Lone Pine heißen folgende geographische Objekte

 Lone Pine Township – mehrere Verwaltungseinheiten
 Lone Pine (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 McFarland (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten (alter Name)
 Lone Pine (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lone Pine Lake – mehrere Seen
 Lone Pine Koala Santuary in Brisbane, Australien

Lone Pine, Sontiges:
 Lone Pine Resources, kanadisch-US-amerikanisches Fracking-Unternehmen